Invidia – stato d'animo
 Invidia – affresco di Giotto nella Cappella degli Scrovegni
 Invidia (The Finishing School) – romanzo di Muriel Spark del 2004
 Invidia – singolo di Laura Bono del 2006
 Invidia – album di Maxi B del 2009